Вімблдо́н ()

 Вімблдон (Лондон) — передмістя Лондона
 Вімблдон (футбольний клуб, 1889)
 Вімблдон (футбольний клуб, 2002)
 Вімблдонський турнір
  — станція Північної лінії Лондонського метрополітену
  — станція лінії Дистрикт Лондонського метро.
  — станція National Rail, London Underground та Tramlink